Джон Де́рек (), при рождении Дерек Де́леван Ха́ррис (; ) — американский актёр кино, кинорежиссёр, продюсер и фотограф.

Биография 
Дерек Харрис родился в «сердце кино-индустрии» — Голливуде. Броская приятная внешность послужила причиной того, что уже с юных лет он начал сниматься в кино в небольших ролях. С 1949 года начал исполнять главные роли, и взял псевдоним Джон Дерек. С 1965 года стал режиссировать фильмы, пробовал себя в кинооператорском искусстве, спродюсировал несколько картин. Кроме того, Дерек был хорошим фотографом, его фотографии часто печатал «Playboy».

В 1990 году снял свой последний фильм. Скончался в 1998 году на 72-м году жизни от сердечно-сосудистого заболевания, его тело было кремировано.

Личная жизнь 
Джон Дерек был женат четыре раза:
 Пати Берс () — с 1951 по 1957 год. Урождённая Патриция Эристова (1922—2004), эмигрантка из СССР, внучатая племянница Льва Толстого. От неё у Джона родилось двое детей: Рассел и Шон. Единственная жена Дерека, фото которой он не печатал в «Playboy», которая не снималась в его фильмах, и от которой у него были дети. Развод.
 Урсула Андресс () (род. 1936) — с 1957 по 1966 год. Развод.
 Линда Эванс () (род. 1942) — с 1968 по 1974 год. Развод.
 Бо Дерек () (род. 1956) — с 1976 по 1998 год. Смерть Джона Дерека.

Избранная фильмография

Как актёр 

  — С тех пор как вы ушли / Since You Went Away (в титрах не указан)
 1944 — Увидимся / I’ll Be Seeing You — лейтенант Брюс
  — Двойная жизнь /  — полицейский-стенографист (в титрах не указан)
  — Стучись в любую дверь / Knock on Any Door — Ник Романо, подсудимый
 1949 — Вся королевская рать / All the King’s Men — Том Старк
  — Месть Робин Гуда /  — Робин Гуд
  — Маска мстителя /  — капитан Ренато Диморна
 1951 — Семейная тайна / The Family Secret — Дэвид Кларк
 1951 — Герой субботы /  — Стив Новак
  — Скандальная хроника / Scandal Sheet — Стив Макклири
  — Изгнанник / The Outcast — Джет Косгрейв
 1954 — Приключения Хаджи-бабы /  — Хаджи-баба
  — Принц игроков / Prince of Players — Джон Бут, убийца
 1955 — Аннаполисская история /  (An Annapolis Story) — Тони Скотт
 1955 — Бегство из убежища (В укрытии) / Run for Cover — Дэви Бишоп
  — Десять заповедей / The Ten Commandments — Иисус Навин
  — Плоть слаба /  — Тони Джиани
 1957 — Любовь в жизни Омара Хайамы / Omar Khayyam — принц Малик
  — Исход / Exodus — Таха
  —  / Nightmare in the Sun — автостопщик
  —  / Once Before I Die — Бэйли

Как режиссёр 
  —  / Nightmare in the Sun
  —  / Once Before I Die
  — Люблю тебя / Love You (порнографический)
  — Тарзан, человек-обезьяна / Tarzan, the Ape Man
  — Болеро / Bolero
  — Призраки этого не делают / Ghosts Can’t Do It
Клипы на песни Шанайи Твейн
 1995 — Whose Bed Have Your Boots Been Under? / Whose Bed Have Your Boots Been Under?
 1995 — Any Man of Mine / Any Man of Mine

 Примечания 

 Ссылки 
 Beau Derek, people.com'', 8 июня 1998

Лауреаты премии «Золотая малина»
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Киноактёры США